Stuart Kevin Parker, ex calciatore inglese
Stuart John Parker, ex calciatore inglese